

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Festus – comunità della Florida
 Festus – comune del Missouri
 Festus – comunità della Virginia Occidentale

Onomastica 
 Festus – ipocoristico inglese del nome proprio di persona Festo

Persone 
 Porcius Festus – procuratore romano
 Postumius Rufius Festus – politico e poeta romano
 Rufius Festus – funzionario e storico romano
 Sextus Pompeius Festus – grammatico romano
 Festus – ring name di Luke Gallows, wrestler statunitense

Altro 
 Festus – personaggio della serie televisiva Victorious

Pagine correlate 
Festo (disambigua)